Gerry Weber Open 2008 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 7 по 15 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томаш Бердых
 в парном разряде —  Симон Аспелин и  Юлиан Ноул

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Роджер Федерер (№ 1 в мире на тот момент). Швейцарец уверенно подтвердил свой статус и, не отдав за пять матчей турнира соперникам ни сета, завоевал свой пятый за шесть последних лет титул на местных кортах. Его соперником по финалу выступил немец Филипп Кольшрайбер, впервые в своей карьере добравшийся до финала соревнования основного тура ассоциации на данном покрытии. Прошлогодний чемпион: чех Томаш Бердых — защищал свой титул, но уступил уже во втором раунде.

Парный приз был менее успешен для сеянных: уже к полуфиналу в сетке осталась лишь одна сеянная команда, а титул впервые за шесть лет достался несеянному альянсу с участием немецкого теннисиста: Миша Зверев, вместе с россиянином Михаилом Южным, все три своих матча на турнире выиграли на решающих тай-брейках, в финале взяв верх над четвёртыми сеянными: Лукашем Длоуги и Леандром Паесом. Прошлогодние чемпионы — Симон Аспелин и Юлиан Ноул — сложили свой полномочия уже в стартовом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Филиппа Кольшрайбера со счётом 6-3, 6-4.
 Федерер выигрывает 2-й титул в сезоне и 55-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер с третьей попытки уступает финал соревнования в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Беррер
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= С. Липски
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Я. Вацек
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р. Шуттлер
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф. Санторо
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Я. Герных
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= М. Багдатис
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М. Южный
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Д. Турсунов
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р. Хасе
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Н. Кифер
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О. Рохус
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Дарси
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М. Льодра
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= И. Любичич
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=5
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Я. Вацек
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф. Санторо
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= М. Багдатис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М. Южный
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Н. Кифер
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Дарси
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= М. Льодра
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= М. Багдатис
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Н. Кифер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= М. Льодра
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=r
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Н. Кифер
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Миша Зверев /  Михаил Южный''' обыграли  Лукаша Длоуги /  Леандра Паеса со счётом 6-3, 4-6. [10-3].
 Зверев выигрывает свой дебютный финал соревнования в основном туре ассоциации.
 Южный выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open
 ATP Тур 2008
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Германия
Теннис
Июнь 2008 года
2008